Franciaország
Bailly, település Franciaországban, Oise megyében
Bailly, település Franciaországban, Yvelines megyében
Bailly-aux-Forges, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Bailly-en-Rivière, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Bailly-Romainvilliers, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Bailly-le-Franc, település Franciaországban, Aube megyében